Hermes steht für:
 Hermes, Götterbote der griechischen Mythologie
 Hermes (Heiliger),  Märtyrer
 Hermes von Dalmatien, Jünger Jesu
 Hermes Trismegistos, mythischer Verfasser der hermetischen Schriften
 Hermes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hermes (Zeitschrift), Zeitschrift für klassische Philologie
 Hermes (Kartoffel), Kartoffelsorte 
 Hermesdeckung (oder Hermesbürgschaft), System von Ausfuhrgewährleistungen
 Hermes Award, Technologie-Innovations-Preis
 Hermes House Band, niederländische Popgruppe
 Kokkolan Hermes, finnischer Eishockeyverein
 Quatuor Hermès, französisches Streichquartett

Hermes steht für folgende

geographische Objekte:
 Hermes (Oise), Gemeinde in Frankreich
 Hermes-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Hermes Point, Landspitze im Viktorialand, Antarktika
 Hermes (Marktleugast), Ortsteil des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern

Objekte in Naturwissenschaft und Technik:
 (69230) Hermes, Asteroid
 Hermes (Gattung), Gattung der Kegelschnecken
 Hermes (Programmiersprache), Programmiersprache
 Hermes (Projektmanagementmethode), Projektführungsmodell der Schweizer Bundesbehörden
 Hermes (Rakete), US-amerikanische Flugabwehrrakete
 Hermes (Rakete), russische Familie von Kurzstreckenraketen
 Hermes (Raumfähre), ESA-Projekt zur Entwicklung einer Raumfähre
 Hermes (Ultraleichtflugzeug), französisches Leichtflugzeug
 Hermes, Schreibmaschinenmarke von Paillard-Bolex
 HERMES, Experiment am DESY, siehe Deutsches Elektronen-Synchrotron #HERMES
 Hermes, Handymodell von HTC Corporation
 Hermes, Marke des Automobilherstellers Autocar Construction, siehe Autocar Construction Company #Markenname Hermes
 Hermes, Redaktionssystem von Atex (Textverarbeitung)
 Hermes, US-amerikanisches Raketenprogramm, siehe Redstone (Rakete)
 Elbit Hermes 450, israelische Aufklärungsdrohne
 Handley Page Hermes, Verkehrsflugzeug
 Hermes Communications Technology Satellite, experimenteller Kommunikationssatellit
 HMS Hermes (R12), britischer Flugzeugträger (Stapellauf 1953)
 ZG3 Hermes, deutscher Zerstörer (Stapellauf 1938), siehe ZG 3

Unternehmen:
 Egyptian Financial Group-Hermes, ägyptische Investmentbank
 Euler Hermes, Kreditversicherungsgruppe
 Hermes Arzneimittel, deutscher Pharmahersteller
 Hermes Comunicacions, Mediengruppe katalanischer Sprache
 Hermes Europe, Paketdienst
 Hermes Italiana, italienischer Automobilhersteller
 Hermes Schleifmittel, deutscher Schleifmittelhersteller
 Hermes-Simplex, deutscher Automobilhersteller
 Hermes Synchron, deutsches Produktionsunternehmen für die Synchronisation von Filmen und Fernsehserien
 Hermes (Automarke), belgische Automarke
 Hermès (Unternehmen), französischer Anbieter von Luxusgütern
 Hermes (Verkehrsbetrieb), niederländisches Busunternehmen
 SA Hermès, belgischer Automobilhersteller